Кальна — название населённых пунктов:

Россия 
 Кальна — деревня в Чернском районе Тульской области.

Украина 
 Кальна — село в Долинском районе Ивано-Франковской области.
 Кальна — село в Деражнянском районе Хмельницкой области.